Открытый чемпионат Эшторила — мужской профессиональный международный теннисный турнир, проходящий весной в Кашкайше (Португалия) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 480 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

История 
С 1990 года в пригороде Лиссабона Оэйраше (Португалия) проходит мужской турнир АТР, получивший наименование Открытого чемпионата Эшторила по названию центрального корта местного теннисного стадиона. На протяжении всей истории он относился к базовой категории турниров АТР: ATP World, ATP International, а с 2009 года — ATP 250.

На год раньше — в 1989 году — под именем Открытый чемпионат Эшторила стал проводиться и женский грунтовый турнир. Приз выдержал два розыгрыша в рамках летней грунтовой серии, после чего был закрыт. В 1998 году чемпионат был возобновлён уже в Оэйраше — первый турнир нового периода был проведён под эгидой Международной федерации тенниса (ITF) и имевший призовой фонд в 75 тыс. долларов, а уже со следующего года этот организаторы смогли договориться с WTA и включить своё первенство в календарь её тура (как приз IV категории). В 2009 году, после изменений турнирной сетки WTA-тура, он относится к категории WTA International.

Перед сезоном-2015 турнир был реорганизован: предыдущие владельцы лицензий не смогли найти финансирование под соревнование и отказались от обеих лицензий. Женскую часть приза, в итоге, выкупила группа инвесторов из Праги, подняв статус своего женского турнира, а мужская часть соревнований осталась в Португалии, переехав в теннисный клуб в Кашкайше. Новым спонсором чемпионата выступил банк Millennium BCP.

Победители и финалисты 
Рекордное количество раз турнир выигрывал американец Скотт Липски, который пять раз побеждал в парных соревнованиях (в 2009, 2013-16 годах). Андрей Ольховский (Россия), Дональд Джонсон и Эрик Буторак (оба США) первенствовали по три раза в парах. В одиночном разряде по две победы одержали Карлос Коста, Томас Мустер, Давид Налбандян и Хуан Мартин дель Потро. В целом в мужском турнире доминируют испанские и аргентинские мастера, выигрывавшие к 2016 году одиночный турнир 19 раз из 27 розыгрышей. В 2018 году впервые за 29-летнюю историю победителем домашнего турнира стал представитель Португалии — Жуан Соуза, выигравший одиночные соревнования.

Среди женщин двукратными чемпионками становились испанка Маги Серна в одиночном разряде и китайский дуэт Ли Тин / Сунь Тяньтянь — в парах, а также словенка Катарина Среботник, француженка Эмили Луа и россиянка Мария Кириленко, одержавшие по одной победе как в одиночном, так и в парном разряде.

Одиночный разряд

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA

 Архив результатов женского турнира в Эшториле на сайте ITF